6-й гвардейский отдельный батальон минёров — воинское подразделение в  вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Создан в составе Карельского фронта

В составе действующей армии с 01.09.1942 по 15.11.1944.

Входил в состав частей и соединений специального минирования инженерных войск, фактически являясь диверсионным подразделением специального назначения для действий в тылу врага. Как и в другие подобные батальоны, отбор личного состава был весьма скрупулёзным, бойцы батальона, что естественно, получали в основном подготовку по взрывному делу (коммуникации, штабы, склады, укрепления), при этом владея приёмами рукопашного боя, медицинскими навыками и топографией. Подобные батальоны получали звание гвардейских при формировании, наряду с подразделениями ВДВ и подразделениями реактивной артиллерии.

Батальон действовал на Карельском фронте с момента формирования.

 Эта спецчасть инженерных войск…вела внешне неприметную жизнь, находясь на отшибе от других частей. Небольшие группы из её состава постоянно углублялись за линию фронта и совершали диверсии, выводя из строя различные военные объекты врага.  Хренов А. Ф. «Мосты к победе» 

Перед Петсамо-Киркенесской операцией на базе батальона были сформированы два разведывательно-диверсионных отряда специального назначения для действий на коммуникациях, укреплениях в тылу врага (третий был сформирован на базе 20-й моторизованной штурмовой инженерно-сапёрной бригады). В первый отряд входили 133 человека, во второй 49 человек. Отряды были хорошо вооружены: например в первом отряде кроме автоматов с запасом патронов и гранат было три ручных пулемёта, три снайперские винтовки с 1800 патронами, 130 противотанковых мин и 10 специальных мин замедленного действия, две рации с двумя комплектами питания, продовольствие на 17 суток и медикаменты. На каждого бойца, таким образом, приходилась ноша, весившая в среднем 42 килограмма.

Задача перед отрядами стояла следующая: разведка маршрутов движения 126-го и 127-го лёгких стрелковых корпусов; с началом наступления: дезорганизация управления войск противника, налёты на гарнизоны противника, подрыв мостов, линий связи, военных сооружений, минирование дорог, целеуказание авиации, разрушение подвесной канатной дороги от Петсамо до линии фронта.

18.09.1944 года 1-й отряд отправился за линию фронта, позднее ушёл второй отряд. Через 6 суток отряд был в районе дороги Луостари — Никель. Переход был исключительно трудным.

Из воспоминаний А. Ф. Попова, командира батальона, командира 1-го отряда.

Подавляющую часть пути до заданного района мы проделали в ночное время. В связи с этим хочется сказать, что преодоление значительных расстояний с грузом в 40 — 50 килограммов в темноте по труднопроходимой местности мне и сейчас представляется невообразимо трудным. Ведь каждая кочка, каждая яма, каждый камень, которые просто не замечаешь и легко обходишь днем, ночью становятся серьёзным препятствием.

На шестые сутки отряд был уже на подходе к дороге Луостари — Никель. Для меня и для всех минеров этот небольшой отрезок пути оказался исключительно трудным… Двигаясь в темноте, мы беспрерывно то натыкались на камни, то увязали в трясине. Все это происходило в каких-нибудь 150—200 метрах от противника. Любой звук мог нас выдать. Но каждый боец хорошо подогнал снаряжение. Отряд подошел к дороге и преодолел её незамеченным…

По прибытии в место дислокации между дорогами Петсамо — Тарнет и Луостари — Никель, отряд получил распоряжение затаиться и ждать начала боевых действий. В ночь на 07.10.1944 отряд приступил к действиям, разбившись на три группы. Уничтожив мосты и заминировав дороги, они прекратили всякое движение по указанным дорогам. Отряды соединились со своими войсками только после 16.10.1944 года.

По окончании Петсамо-Киркенесской операции батальон в боях участия не принимал .

Подчинение

Командиры 

 А.Ф. Попов, гвардии майор

Другие гвардейские инженерно-сапёрные формирования с тем же номером 

 6-й гвардейский отдельный сапёрный батальон 5-й гвардейской стрелковой дивизии
 6-й гвардейский отдельный сапёрный батальон 8-й гвардейской воздушно-десантной дивизии
 6-й гвардейский отдельный мотоинженерный батальон 5-й гвардейской мотоинженерной бригады
 6-й гвардейский отдельный мотоинженерный батальон 1-й гвардейской мотоинженерной бригады
 6-й гвардейский отдельный штурмовой инженерно-сапёрный батальон

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Литература 
 Хренов А.Ф. Мосты к победе. — М: Воениздат, 1982.

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Гвардейские батальоны
Части особого назначения СССР во время Великой Отечественной войны